Когоутек () — чешская фамилия. Известные носители:
 Когоутек, Лубош (род. 1935) — чешский астроном.
 Кометы Когоутека
 (1850) Когоутек
 Когоутек, Цтирад (1929-2011) — чешский композитор.

См. также 
 Когоут